Geometria
 kwadratura figury geometrycznej,
 kwadratura koła,
Analiza numeryczna
 kwadratura numeryczna,
 kwadratura Newtona-Cotesa,
 kwadratura Gaussa (mechaniczna);
Inne
 kwadratura spektrum,
 kwadratura w architekturze,
 kwadratura w astronomii,
 Wydawnictwo Kwadratura.